Национа́льная ли́га за демокра́тию (, ; сокр. НЛД) — политическая партия Мьянмы, основанная 27 сентября 1988 года. Партию возглавляет генеральный секретарь Аун Сан Су Чжи. 6 мая 2010 года партия была признана нелегальной и распущена военной хунтой после неудачной попытки зарегистрироваться на выборы, которые состоялись 7 ноября 2010 года. Вновь зарегистрирована 13 декабря 2011 года.

Национальная лига за демократию (Освобожденные земли) 
Национальная лига за демократию сформировала фракцию, действующую на территориях границы Мьянмы и Таиланда, неподконтрольных военному правительству, а также в диаспоре.

Примечания

Литература 
 Houtman, Gustaaf. Daigaku, Tōkyō Gaikokugo. Kenkyūjo, Ajia Afurika Gengo Bunka. Mental culture in Burmese crisis politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy. ILCAA, 1999. ISBN 978-4-87297-748-6.

Ссылки 
 Национальная лига за демократию (освобожденные земли)

Политические партии Мьянмы
Социал-демократические партии
Левоцентристские партии
Социалистический интернационал